Die Marburg Open 2016 waren ein Tennisturnier, das vom 27. Juni bis 2. Juli 2016 in Marburg stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. Veranstaltungsort war das Gelände des TV 1965 Marburg in der Nähe des Georg-Gaßmann-Stadions.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 119 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 114 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 117 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Marburg